Jacobsen är ett danskt och norskt efternamn.

Personer med efternamnet Jacobsen eller Jakobsen

A
 Adrian Jacobsen (1853–1947), norsk upptäcktsresande och museiman
 Alf R. Jacobsen (född 1950), norsk journalist och författare
 Anders Jacobsen (backhoppare) (född 1985), norsk backhoppare
 Anders Jacobsen (fotbollsperson) (född 1968), norsk fotbollsspelare och tränare
 Anne Marit Jacobsen (född 1946), norsk skådespelare och sångerska
 Annelise Jacobsen (1921–1987), dansk skådespelare
 Arne Jacobsen (1902–1971), dansk arkitekt
 Astri Jacobsen (1922–2013), norsk skådespelare
 Astrid Jacobsen (född 1987), norsk längdskidåkare

B
 Bodil Jakobsen (aktiv 1964), dansk orienterare

C
 Carl Jacobsen (1842–1914), dansk bryggare och mecenat
 Carsten Jacobsen (1833–1905), norsk-svensk grosshandlare och politiker

E
 Egill Jacobsen (1910–1998), dansk konstnär
 Else Jacobsen (1911–1965), dansk simmare
 Erhard Jakobsen (1917–2002), dansk politiker, centrumdemokrat

F
 Frederik Jacobsen (1876–1922), dansk skådespelare och manusförfattare
 Frode Jakobsen (1906–1997), dansk motståndsman och politiker, socialdemokrat

G
 Georg Jacobsen (1887–1976), dansk arkitekt, målare och konstpedagog
 Gidsken Jakobsen (1908–1990), norsk pilot

H
 Hans Jørgen Jacobsen (1940–1999), dansk boxare, brotare och tyngdlyftare

I
 Inger Jacobsen (1923–1996), norsk skådespelare och sångerska

J
 J.C. Jacobsen (1811–1887), dansk bryggare och mecenat
 Jacob Peter Jacobsen (1869–1918) dansk kulturhistoriker
 Jakob Jakobsen (1864–1918), färöisk språkforskare
 Jens Peter Jacobsen (1847–1885), dansk författare
 Johan Jacobsen (1912–1972), dansk regissör, manusförfattare och filmproducent
 Johannes Christian Jacobsen (1862–1948), dansk exeget
 Jonny Jakobsen (född 1963), dansk-svensk sångare
 Julian Jakobsen (född 1987), dansk ishockeyspelare
 Julius Jacobsen (1915–1990), dansk-svensk pianist, kompositör och musikarrangör
 Júst Olaf Jacobsen (1860–1932), färöisk författare och politiker
 Jørgen-Frantz Jacobsen (1900–1938), färöisk författare och journalist

K
 Katrin Jakobsen (född 1958), tysk fotograf, konstnär och författare
 Kjeld Jacobsen (1915–1970), dansk skådespelare
 Knut Jacobsen (1910–1971), norsk skådespelare
 Knut A. Jacobsen (född 1956), norsk religionsvetare
 Krister Jacobsen (född 1987), dansk speedwayförare

L
 Lars Jacobsen (född 1979), dansk fotbollsspelare
 Leif Jacobsen, norsk skådespelare
 Leif Jacobsen (författare) (född 1967), svensk översättare och barn- och ungdomsförfattare
 Lis Jacobsen (1882–1961), dansk filolog

M
 Mimi Jakobsen (född 1948), dansk politiker, minister, centrumdemokrat

N
 Niels Hansen Jacobsen (1861–1941), dansk skulptör
 Niklas Landin Jacobsen (född 1988), dansk handbollsmålvakt
 Nikolaj Bredahl Jacobsen (född 1971), dansk handbollsspelare och tränare

O
 Otto Jacobsen (1870–1939), dansk skådespelare
 Otto Thune Jacobsen (1871–1957), dansk filosof

P
 Patrick Jacobsen (född 1993), amerikansk roadracingförare
 Per Jacobsen (född 1977), svensk hinderlöpare
 Peter Vilhelm Jacobsen (1799–1848), dansk historiker

R
 Robert Jacobsen (1912–1993), dansk skulptör och grafiker
 Rógvi Jacobsen (född 1979), färöisk fotbollsspelare
 Rolf Jacobsen (1907–1994), norsk redaktör och lyriker
 Roy Jacobsen (född 1954), norsk författare
 Rudolf Emanuel Jacobsen (1879–1937), norsk arkitekt

S
 Sabina Jacobsen (född 1989), svensk handbollsspelare
 Sophus Jacobsen (1833–1912), norsk målare
 Sthen Jacobsen (1642–1696), skånsk präst och krönikeförfattare
 Steinbjørn B. Jacobsen (1937–2012), färöisk författare
 Svein Jacobsen (aktiv 1974–1978), norsk orienterare
 Svend Jakobsen (född 1935), dansk politiker, minister, socialdemokrat

T
 Thomas Jacobsen (född 1972), dansk seglare
 Thorkild Jacobsen, dansk-amerikansk assyrolog

V
 Vagn Jakobsen (1926–1996), dansk-svensk konstnär och tecknare

W
 Wenche Jacobsen (aktiv 1978), norsk orienterare

Danska efternamn
Norska efternamn